Эмафида — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Эмафида — вакханка, упомянутая у Нонна Панополитанского;
 Эмафида — эпоним города в Македонии;
 Эмафиды — дочери Пиера, царя Македонии.